Penny Marshall (réalisatrice) (1943-2018), est une actrice, réalisatrice et productrice américaine.
 Penny Marshall (journaliste) est une journaliste britannique.